6/5 kan syfta på:

 6 maj
 5 juni (amerikanskt datumformat)